Деметер Битенц (Љубљана, 21. јул 1922 — Љубљана, 22. април 2018) био је југословенски и словеначки филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950. е▲
|-
| 1953. || Сињи галеб || /
|-
| 1956. ||-{Pulverschnee nach Übersee}- ||
|-
| 1959. || Добри стари клавир || Немачки официр
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960. е▲
|-
| 1960. || Акција || Гестаповац
|-
| 1960. ||-{Flitterwochen in der Hölle}- ||
|-
| 1960. ||-{}-Die Insel der Amazonen || Лебланц
|-
| 1961. ||-{Das Mädchen mit den schmalen Hüften}- || /
|-
| 1961. || Плес на киши || Професор
|-
| 1961. ||-{The Festival Girls}- || Члан жирија
|-
| 1961. ||-{Treibjagd auf ein Leben}- || Цоцо
|-
| 1962. ||-{Maciste contro i mostri }- || Дорак
|-
| 1962. || Минута за убиство || /
|-
| 1962. ||-{Il trionfo di Robin Hood}- || Сигмунд
|-
| 1962. ||-{Il Bandito Della Luce Rossa}- || /
|-
| 1963. ||-{Maciste contro i cacciatori di teste}- || Ариел
|-
| 1963. ||-{Il pirata del diavolo}- || Рабанек
|-
| 1963. ||-{Das Rätsel der roten Quaste}- || Мантел
|-
| 1963. ||-{Winnetou}- || Дик Стоун
|-
| 1963. ||-{Shadow of Treason}- || /
|-
| 1964. ||-{Ring of Treason}- || /
|-
| 1964. ||-{Holiday in St. Tropez}- || Фред
|-
| 1964. ||-{Das Haus auf dem Hügel}- || /
|-
| 1964. ||-{Heiss weht der Wind}- || /
|-
| 1965. ||-{The Crooked Road}- || /
|-
| 1965. ||-{L'incendio di Roma }- || Менекрате
|-
| 1965. ||-{Die Banditen vom Rio Grande}- || Елгаут (као Димитри Битенц)
|-
| 1965. ||-{Maciste il vendicatore dei Maya }- || Груно
|-
| 1965. ||-{Duell vor Sonnenuntergang}- || Мак
|-
| 1966. || Амандус || други коњушар
|-
| 1966. || Седми континент ||
|-
| 1966. ||-{Missione apocalisse}- ||
|-
| 1966. ||-{Das Geheimnis der gelben Mönche}- ||
|-
| 1966. ||-{Mafia - Die ehrenwerte Gesellschaft }- ТВ серија ||
|-
| 1967. ||-{Ballata per un pistolero}- ||
|-
| 1967. || Тврђава силеџија || /
|-
| 1967. ||-{Come rubare un quintale di diamanti in Russia}- || Старк
|-
| 1967. ||-{Fast ein Held}- || Монсињор Ле Барон
|-
| 1967. || Невидљиви батаљон || Лајтнант
|-
| 1967. ||-{Johnny Colt}- || Бурт
|-
| 1967. || Добар ветар Плава птицо || /
|-
| 1968. ||-{Operation Cross Eagles}- || Бел
|-
| 1968. || Сунчани крик || Детектив
|-
| 1968. || Пета заседа || /
|-
| 1969. ||-{Poppea's Hot Nights}- || /
|-
| 1969. ||-{Asche des Sieges}- ТВ филм || Генерал Мендез
|-
| 1969. ||-{La porta del cannone}- || /
|-
| 1969. || Мост || Нимајер
|-
| 1969. || Битка на Неретви ||-{Hauptmann Schroeder}- (као Деметар Битенц)
|-
| 1969. ||-{La cattura}- ||
|-
| 1969. || Дружина Сињега галеба ТВ мини серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970. е▲
|-
| 1970. || Gott mit uns ||
|-
| 1971. || Куда иду дивље свиње ТВ серија ||-{Untersturmfuhrer}-
|-
| 1971. || Riuscirà il nostro eroe a ritrovare il più grande diamante del mondo? || Кригер
|-
| 1971. || Деветнаест дјевојака и један морнар || Мајор Хуфнагел
|-
| 1972. || Semesterferien ТВ серија || Тудор
|-
| 1972. || Валтер брани Сарајево || Пуковник Вансдорф
|-
| 1973. || Бегунац || Агент
|-
| 1973. || Сутјеска || Члан енглеске војне мисије
|-
| 1973. || England Made Me || Рајхсминистар
|-
| 1973. || Мирко и Славко ||-{Oberleutnant}-
|-
| 1973. || Пастирчићи || Оштрач
|-
| 1974. || Човик и по ТВ серија || Страни предузетник
|-
| 1974. || Валтер брани Сарајево ТВ серија || Пуковник Вансдорф
|-
| 1974. || Праведник ТВ филм || /
|-
| 1974. || Пролећни ветар || /
|-
| 1975. || Црвена земља ||-{Obersturmfuhrer}-
|-
| 1975. ||-{141 perc a befejezetlen mondatból}- || /
|-
| 1975. || Између страха и дужности || /
|-
| 1975. || Последња утрка Кратки филм || /
|-
| 1976. || Капелски кресови ТВ серија || Италијански официр
|-
| 1976. ||-{Vizi privati, pubbliche virtù }- || /
|-
| 1976. || На путу издаје ТВ мини серија || Генерал Аугуст Мајснер
|-
| 1976. ||-{Fluchtversuch }- || Миро
|-
| 1977. || Гвоздени крст ||
|-
| 1977. || Марија ТВ серија || Фридманн
|-
| 1977. || Никола Тесла ТВ серија || Инспектор
|-
| 1977. || То со гади || Бриновец
|-
| 1977. || Потмули одјеци || Дрвосеча (као Митја Битенц)
|-
| 1978. || Mannen i skuggan || Берг
|-
| 1979. || Драга моја Иза || Јосип Хајсингер
|-
| 1979. || Партизанска ескадрила || Немачки Пуковник
|-
| 1979. || Тражења || Хотелијер
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980. е▲
|-
| 1980. || Трансфер || Секретар
|-
| 1980. || Слом ТВ серија || Јоахим фон Рибентроп
|-
| 1980. || Тајна Николе Тесле || /
|-
| 1980. || Довиђења у следећем рату || Партизански официр
|-
| 1981. || Високи напон || Продавац скица за генератор
|-
| 1981. || Седам секретара СКОЈ-а ТВ серија || /
|-
| 1982. || Непокорени град ТВ серија || Клесар
|-
| 1982. || Неплодност || /
|-
| 1982. || Мирис дуња || Ађутант (као Деметар Битенц)
|-
| 1982. || Шпанац ТВ мини серија || /
|-
| 1982. || Коже ТВ серија ||-{Hauptmann}-
|-
| 1983. ||-{The Winds of War}- ТВ мини серија || Немачки Амбасадор
|-
| 1983. || Ева || /
|-
| 1983. || Дах ||
|-
| 1983. || Дани Авној—а ТВ мини серија || /
|-
| 1983. || Самек ТВ филм ||-{Obersturmbannfuhrer}-
|-
| 1984. || Бањица ТВ серија || /
|-
| 1985. ||-{Der eiserne Weg}- ТВ серија || Баумајстер
|-
| 1985. || Од петка до петка || /
|-
| 1985. || Брисани простор ТВ серија || Непознати
|-
| 1985. || Ада || Стипанић
|-
| 1985. || Наш човек || /
|-
| 1985. || Доктор || /
|-
| 1985. ||-{Тhе Wаr Boy}- || (као Деметар Битенц)
|-
| 1986. || Мисија мајора Атертона ТВ серија || Енглески пуковник
|-
| 1986. || Путовање у Вучјак ТВ серија || судија Леополд Кецмајер
|-
| 1986. || Херетик || Филип Штраус
|-
| 1986. || Одлазак ратника, повратак маршала ТВ серија || Немачки лекар
|-
| 1986. || Ловац против топа ТВ филм || /
|-
| 1987. ||-{Tempi di guerra}- ||-{Colonel Mueller}-
|-
| 1987. || Живела слобода || Жупан
|-
| 1988. || Вук Караџић ТВ серија || Кнез Селеднички
|-
| 1988. || War and Remembrance ТВ серија || -{SS Captain on the Train}-
|-
| 1988. || Dirty Dozen: The Series ТВ серија || Фон Клајст
|-
| 1988. || The Great Escape II: The Untold Story ТВ филм || Немачки официр 
|-
| 1989. || Kavarna Astoria || Меденик
|-
| 1989. || Донатор || Пуковник Лајбниц
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990. е▲
|-
| 1990. ||-{Destroying Angel}- || Таксиста
|-
| 1990. || Децембарска киша || /
|-
| 1990. ||-{Night of the Fox}- ТВ филм ||-{Col. Halder}-
|-
| 1990. || Капетан Америка || Индустриалист
|-
| 1991. ||-{The Pope Must Die}- || Рађо
|-
| 1995. || Радиодоц ТВ филм || Врабец
|-
| 1996. || Смехљај Кратки филм || /
|-
| 1996. || Петер и Петра ТВ филм || Доре
|-
| 1997. || Аутсајдер || Директор
|-
| 1997. || Стереотип || Смиљан Лехпамер
|-
| 1998. ||-{}-Irrlichter || Др. Херцог
|-
| 1999. || Менхир Кратки филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000. е▲
|-
| 2000. || З љубезнијо Кратки филм || /
|-
| 2001. || Ода Прешерну || Професор
|-
| 2001. || Павле (кратки филм) (кратки филм) || Председник шах-клуба
|-
| 2002. || Позабљени заклад || Жупник
|-
| 2003. || Десета заповед || Френк
|-
| 2004. ||-{Dergi in Roza v kraljestvu svizca}- || /
|-
| 2004. || Дело освобаја || Тхе Неигхбоур
|-
| 2005. || Дуга мрачна ноћ ТВ серија ||-{Standartenfuhrer}-
|-
| 2005. || Одгробадогроба || Старец
|-
| 2005. || Добро уштимани мртваци || Урош
|-
| 2005. || Љубљана је љубљена || Шеф Вич
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010. е▲
|-
| 2011. || Заклета бајта ТВ филм || Стеве
|-
| 2014. || Живљења Томажа Кајзерја ТВ серија ||
|-
| 2015. ||-{Last Wish}- Кратки филм || Станко Ср.
|-
| 2017. || Милице 2 ||-{German Guest}-
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1922.
Умрли 2018.
Словеначки глумци
Југословенски глумци
Љубљанчани